Dolac steht für folgende geografische Objekte:

in Bosnien und Herzegowina:
 Dolac (Busovača), Ort in Busovača
 Dolac (Glamoč), Ort in Glamoč
 Dolac (Travnik), Ort in Travnik
 Dolac (Zavidovići), Ort in Zavidovići

in Montenegro:
 Dolac (Berane), Ort in Berane
 Dolac (Bijelo Polje), Ort in Bijelo Polje

in Serbien:
 Dolac (Bela Palanka), Ort in Bela Palanka
 Dolac (Kraljevo), Ort in Kraljevo
 Dolac (Novi Pazar), Ort in Novi Pazar